Cheesman ist der Name von

 Ernest Entwisle Cheesman (1888–1983), britischer Botaniker
 Evelyn Cheesman (1881–1969), britische Insektenkundlerin
 Hannah Cheesman (* 1984), kanadische Filmschauspielerin, Drehbuchautorin, Produzentin und Regisseurin
 Robert Ernest Cheesman (1878–1962), britischer Offizier, Forscher und Ornithologe
 Silas Cheesman (1900–1958), kanadischer Pilot
 Tom Cheesman (* 1961), englischer Literaturwissenschaftler und Übersetzer
 Vincent Cheesman (1943–1989), britischer Rockmusiker, bekannt als Vincent Crane

im NRHP gelistete Objekte:
 Cheesman Park, in Denver, Connecticut, ID-Nr. 86002221
 Cheesman Park Duplex, in Denver, Connecticut, ID-Nr. 83001306
 Cheesman Park Esplanade, in Denver, Connecticut, ID-Nr. 86002218

Sonstiges:
 Cheesman Island, Insel in der Westantarktis

Siehe auch:
 Cheeseman